Улица Пу́цес ( — Совиная) — название улиц в городах Латвии:

 Улица Пуцес — улица в Риге.
 Улица Пуцес — улица в Даугавпилсе.
 Улица Пуцес — улица в Цесисе.
 Улица Пуцес — улица в Юрмале.